Wójtowizna peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wójtowizna, village de la voïvodie de Mazovie
 Wójtowizna, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie